

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Kujawki – część wsi Ernestynów w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Kujawki – część wsi Kościelec w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Kujawki – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel
 Kujawki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Kujawki – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Kujawki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz